Toponímia:
 Riu Don, riu de Rússia que neix al llac Ivan
 Riu Don (Escòcia), riu d'Escòcia que desemboca a Aberdeen
 Riu Don (Canadà), riu que desemboca al llac Ontàrio
 Riu Don (Yorkshire), riu anglès de Yorkshire
 Don (França), municipi francès, situat a la regió dels Alts de França
 Don (Trento), antic antic municipi italià de la província de Trento
 República del Don, república auto-proclamada independent que va existir durant la Guerra Civil russa (1918 a 1920)
 República Soviètica del Don, república soviètica que va existir de març a maig de 1918

 Literatura:
 El Don de plàcides aigües, novel·la escrita per l'autor rus Mikhaïl Xólokhov

 Cinema:
 Don (pel·lícula de 1978), pel·lícula índia dirigida per Chandra Barot
 Don (pel·lícula de 2006), pel·lícula índia dirigida per Farhan Akhtar

 Miscel·lània:
 Dôn, figura ancestral en la mitologia i la literatura gal·lesa
 Don (títol), tractament protocol·lari espanyol